Александр Белоносов:
 Белоносов, Александр Дмитриевич (1872—1919) — русский революционер, организатор и идейный руководитель первой социал-демократической организации в Шумихе (Курганская область).
 Белоносов, Александр Иванович (род. 1927) — российский учёный в области микроэлектроники, разработки систем автоматики ядерных боеприпасов и сейсмической аппаратуры.